Маркус Антониус Роган (; ) — австрийский пловец, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года, многократный призёр чемпионатов мира и Европы. Экс-рекордсмен мира в плавании на 200 метров на спине в 25-метровом бассейне.

Спортивная биография 
В подростковом возрасте Маркус выступал за команду старшей школы «Маунт Вернон» в Виргинии. Позже перешёл в команду Стэнфордского университета «Стэнфорд Кардинал».

В 2000 году дебютировал на летних Олимпийских играх. Австриец не смог показать высокие результаты: ни на одной из дистанций он не попал даже в число 20 лучших.

Летние Олимпийские игры 2004 года стали самыми успешными в карьере Маркуса Рогана. И на дистанции 100 метров на спине, и на 200-метровке он выиграл серебряные медали, уступив оба раза лишь американцу Аарону Пирсолу. Причём на 200-метровке Роган первоначально был объявлен чемпионом, поскольку приплывший к финишу первым Пирсол нарушил правило поворота и был дисквалифицирован. Однако американская сторона сразу же подала протест на решение судей, который был удовлетворён и Пирсолу вернули первое место. В том же году Роган был назван спортсменом года в Австрии.

На летних Олимпийских играх 2008 года Маркус вновь был близок к завоеванию медалей. На 200-метровке на спине австриец пробился в финал, но там занял только 4-е место, уступив всего 0,56 секунды бронзовому призёру — россиянину Аркадию Вятчанину.

В 2012 году Роган вновь принял участие в летних Олимпийских играх. На церемонии открытия ему было доверено нести флаг Австрии. На дистанции 200 метров комплексным плаванием австриец показал 9-й результат и не прошёл в финал соревнований. В эстафете 4×200 метров вольным стилем сборная Австрии с Маркусом в составе стала лишь 16-й.

После Олимпиады Роган принял решение завершить спортивную карьеру. Сейчас он учится на психолога.

Спортсмен женат. Его супруга Лианна Кобб — исполнительный директор, по национальности — южноафриканка. Пара живёт в Лос-Анджелесе.

Личная жизнь 
 Родители Маркуса — Михаэль и Марго.
 Окончил Стэнфордский университет по специальности «экономика и мировые отношения».
 В 2009 году Маркус Роган был госпитализирован в больницу Рима, после того, как его избили в одном из ночных клубов итальянской столицы.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт спортсмена
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года
 Результаты спортсмена
 Профиль на i-swimmer.ru

Пловцы Австрии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года